RUK steht für:
 Reserviupseerikoulu (finnisch für „Reserveoffiziersschule“), finnische Militärschule nebst Museum in Hamina, Finnland
 Chaurjahari Airport (IATA-Code), in Rukumkot im Distrikt Rukum, Nepal
 Are You Kidding?, Netzjargon

Ruk steht für:
 Ruk, Ort in Larestan in der Provinz Fars, Iran
 Ruk, auch Truk oder Chuuk, siehe Chuukesische Sprache
 Ruk Insel (veraltet), siehe Umboi, Vulkaninsel in der Provinz Morobe, Papua-Neuguinea

rUK oder RUK steht für:
 rest of UK, was das Vereinigte Königreich ohne Schottland statistisch zusammenfasst

RuK steht für:
 Ring und Kugel, siehe Erweichungspunkt RuK, Messwert zur Klassifizierung von Bitumen

Rük oder Ryuk steht für:
 Rük, Ort in Quba (Rayon), Aserbaidschan

Siehe auch:
 Rook

Abkürzung